Die Saison 2012/13 der Regionalliga Südwest war die fünfte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse und die zwölfte der Regionalliga Südwest in Deutschland. Durch eine vorgenommene Ligenreform gibt es in der Saison 2012/13 nicht mehr drei Staffeln einer Regionalliga, sondern fünf gleichrangige Ligen von fünf Verbänden. Daher rührt auch die nun feste Ligazuteilung der Mannschaften je nach Verbandszugehörigkeit. Die Trägerschaft der Ligen ist vom DFB auf die Regional- und Landesverbände übergegangen. Die Vereine der Regionalliga erhalten keine Fernsehgelder mehr. Eine ursprünglich geplante Obergrenze von maximal sieben zweiten Mannschaften der DFL-Vereine wurde von den Landesverbänden verworfen. Zweite Mannschaften von Vereinen der 3. Liga dürfen maximal in der fünften Spielklasse (Oberliga) spielen, dritte Mannschaften besitzen generell ebenso kein Aufstiegsrecht zur Regionalliga.

Als Unterbau zur Regionalliga Südwest gibt es weiterhin die drei Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar. Die einstige Oberliga Südwest wurde in Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar umbenannt.

Den Meistertitel sicherte sich der KSV Hessen Kassel mit 70 Punkten und damit fünf Punkten Vorsprung auf die SV Elversberg. Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters hatten sich die Elversberger mit 38 Punkten gesichert. Durch den Meistertitel qualifizierte sich Kassel – genauso wie Vizemeister Elversberg – für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Während die Kasseler am Nord-Vertreter Holstein Kiel scheiterten, setzte sich Elversberg in zwei Spielen gegen den Bayern-Vertreter, die zweite Mannschaft des TSV 1860 München, durch.

Die Abstiegsränge belegten der 1. FC Eschborn, die zweite Mannschaft des FSV Frankfurt, der SC 07 Idar-Oberstein und der FC Bayern Alzenau.

Aus der Hessenliga stieg der KSV Baunatal sowie aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der SVN Zweibrücken und aus der Oberliga Baden-Württemberg die SpVgg Neckarelz auf. Aus der 3. Liga stieg zunächst der SV Darmstadt 98 sportlich ab. Da Kickers Offenbach aufgrund eines Formfehlers jedoch nachträglich keine Lizenz für die 3. Liga erhielt, verblieb Darmstadt in der Klasse und Offenbach stieg in die Regionalliga Südwest ab.

Teilnehmer 
Die Regionalliga Südwest mit 19 Mannschaften setzt sich folgendermaßen zusammen:

 den verbleibenden sechzehn Mannschaften aus der Regionalliga aus dem Gebiet des Fußball-Regional-Verband Südwest und des Süddeutschen Fußball-Verbandes mit Ausnahme des Bayerischen Fußball-Verbandes: SG Sonnenhof Großaspach, Eintracht Frankfurt II, SV Eintracht Trier, Wormatia Worms, TSG 1899 Hoffenheim II, 1. FC Kaiserslautern II, SC Freiburg II, 1. FSV Mainz 05 II, KSV Hessen Kassel, SV Elversberg, SV Waldhof Mannheim, SC 07 Idar-Oberstein, SC Pfullendorf, TuS Koblenz, FSV Frankfurt II, FC Bayern Alzenau
 dem bestplatzierten Bewerber aus der Oberliga Baden-Württemberg 2011/12: SSV Ulm 1846
 dem bestplatzierten Bewerber aus der Hessenliga 2011/12: 1. FC Eschborn
 dem bestplatzierten Bewerber aus der Oberliga Südwest 2011/12: FC 08 Homburg

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die 3. Liga
Für den Aufstieg in die 3. Liga waren der Meister und der Vizemeister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert. Dabei konnte sich die SV Elversberg gegen die Reservemannschaft des TSV 1860 München durchsetzen und stieg somit in die 3. Liga auf. Der KSV Hessen Kassel konnte sich hingegen nicht gegen Holstein Kiel durchsetzen. 
 Abstieg aus der Regionalliga Südwest
Die letzten vier Mannschaften stiegen nach Ende der Saison in die Oberliga ab. Für die Folgesaison wurde die Staffelstärke von 19 auf 18 Vereine reduziert.
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Die drei Meister der Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar stiegen direkt auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Regionalliga Südwest 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Regionalliga 2012
2012